Худоба — свійські тварини;
 Карел Худоба (1848–1917) — чеський лікар, перекладач, політик, автор статей в Словнику наук Отто

Населені пункти та їхні частини

 Худоба — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Худоба — село в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Худоба — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Худоба — колонія в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Худоба — лісова осада в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки